Музей партизанской славы — название музеев:

Музей партизанской славы — в деревне Пожня Торопецкого района Тверской области.
 Музей партизанской славы — в посёлке Пржевальское Демидовского района Смоленской области.

Музей партизанской славы — в Путивльском районе Сумской области.